La musique est un art et une activité culturelle.

 Musique, chanson interprétée par France Gall sortie en 1977 ;
 , album du groupe de metal norvégien Theatre of Tragedy sorti en 2000 ;

 Musiques, cycle de douze mélodies composées par Maurice Emmanuel en 1918.

Voir aussi